Carignan může být:

 Carignan (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Carignan (Québec) – kanadské město v Provincii Québec
 Carignan (víno) – odrůda vína
 Carignan-de-Bordeaux – francouzská obec v departementu Gironde

Externí odkazy